Municipio de Rice puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rice (condado de Jo Daviess, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Rice (condado de Ringgold, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ringgold.
 Municipio de Rice (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.
 Municipio de Rice (condado de Sandusky, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Sandusky.
 Municipio de Rice (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.